

Helyek
 Amerikai Egyesült Államok
Littleton (Colorado)
Littleton (Észak-Karolina)
Littleton (Illinois)
Littleton (Iowa)
Littleton (Kentucky)
Littleton (Maine)
Littleton (Massachusetts)
Littleton (New Hampshire)
Littleton (Nyugat-Virginia)

 Egyesült Királyság
Littleton (Cheshire)
Littleton (Hampshire)
Littleton (Spelthorne), Middlesex
Littleton (Somerset)
High Littleton, Somerset
Littleton-upon-Severn, Dél-Gloucestershire
West Littleton, Dél-Gloucestershire
Littleton (Guildford), Surrey
Littleton (Spelthorne), Surrey
Littleton, (Wiltshire)
Littleton Drew Wiltshire
Littleton Panell (Wiltshire)
North and Middle Littleton, Worcestershire
South Littleton, Worcestershire 
 Írország
Littleton (Tipperary megye)

Üzleti élet
 Littleton Coin Company, New Hampshire, Egyesült Államok